Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jonas Svensson che ha battuto in finale Michiel Schapers 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jonas Svensson (campione)
 Michiel Schapers (finale)
 Carl-Uwe Steeb (semifinali)
 Eric Jelen (semifinali)

 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Christian Saceanu (quarti di finale)
 Milan Šrejber (primo turno)
 Christian Bergström (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1988